|-
| 95301 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95302 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95303 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95304 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95305 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95306 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95307 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95308 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95309 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95310 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95311 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95312 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95313 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95314 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95315 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95316 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95317 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95318 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95319 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95320 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95321 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95322 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95323 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95324 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95325 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95326 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95327 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95328 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95329 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95330 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95331 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95332 - || || 9 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95333 - || || 14 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95334 - || || 14 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95335 - || || 3 de febrer, 2002 || Uccle || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 95336 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95337 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95338 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95339 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95340 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95341 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95342 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95343 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95344 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95345 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95346 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95347 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95348 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95349 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95350 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95351 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95352 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95353 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95354 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95355 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95356 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95357 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95358 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95359 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95360 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95361 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95362 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95363 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95364 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95365 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95366 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95367 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95368 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95369 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95370 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95371 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95372 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95373 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95374 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95375 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95376 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95377 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95378 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95379 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95380 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95381 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95382 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95383 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95384 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95385 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95386 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95387 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95388 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95389 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95390 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95391 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95392 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95393 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95394 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95395 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95396 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95397 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95398 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95399 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95400 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5